A Madagaszkár pingvinjei első évada 26 epizódból áll. A hivatalos premier 2009. március 28-án volt, de 2008. november 29-én a Nickelodeon a Maurice villant epizódot előnézetként leadták.
Az utolsó rész a Parancs krízis/Az igazság fáj volt. Magyarországon A pingvin képben marad/Vészes vészmadár volt.

Epizódok

Források 

A Madagaszkár pingvinjei
Televíziós sorozatok epizódlistái